Az 1996-os Australian Open női versenyét az amerikai Szeles Mónika nyerte a német Anke Huber előtt.

Kiemeltek 

  Szeles Mónika (Bajnok)</li>
  Conchita Martínez (Negyeddöntős)</li>
  Arantxa Sánchez Vicario (Negyeddöntős)</li>
  Mary Pierce (Második kör)</li>
  Date Kimiko (Második kör)</li>
  Gabriela Sabatini (Negyedik kör)</li>
  Iva Majoli (Negyeddöntős)</li>
  Anke Huber (Döntős)</li>

  Mary Joe Fernández (Negyedik kör)
  Lindsay Davenport (Negyedik kör)
  Brenda Schultz-McCarthy (Negyedik kör)
  Natalia Zvereva (Első kör)
  Chanda Rubin (Elődöntős)
  Amy Frazier (Első kör)
  Naoko Sawamatsu (Negyedik kör)
  Amanda Coetzer (Elődöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1